Андріє́нко — українське прізвище. Патронімічне, утворене за допомогою суфікса -енк-о від власного імені Андрій. Первісне значення — «син Андрія».

В Україні на початку XXI ст. кількість носіїв прізвища Андрієнко становила бл. 13 тисяч осіб. Ще 823 особи мали видозмінену форму прізвища Андреєнко.

Відомі носії 
 Андрієнко Андрій Андрійович (1903 — †1971) — артист Чернігівського обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслужений артист УРСР (1951)
 Василь Андрієнко:
 Андрієнко Василь Миколайович (1961) — директор Державного департаменту пожежної безпеки, генерал-майор служби цивільного захисту, керівник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
 Андрієнко Василь Прокопович (1925—1983) — учасник німецько-радянської війни, радист взводу управління 2-го дивізіону 103-го мінометного полку 3-ї Свирскої мінометної бригади 7-ї артилерійської дивізії прориву Резерву Головного Командування 46-ї армії 2-го Українського фронту.
 Андрієнко Віктор Миколайович (1959) — сучасний кіно-, теле- і радіоактор, найбільш відомий за телепрограмою Шоу довгоносиків
 Андрієнко Денис Андрійович (* 12 квітня 1980, Євпаторія) — український футболіст, півзахисник, відомий виступами за низку українських клубів
 Андрієнко Дмитро Панасович (1934–2011) — український астроном, академік-засновник АН ВШ України
 Андрієнко Євген Вікторович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність»
 Андрієнко Левко — козак Борзненської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Андрієнко Микола Карпович (1925–2003) — повний кавалер ордена Слави
 Андрієнко Михайло (Франція) (1894, Херсонщина — 12.11 1982, Париж) — художник
 Андрієнко Олег Віталійович (1983—2021) — старший солдат Збройних сил України, учасник новітньої російсько-української війни.
 Андрієнко Олексій Григорович (1895 — ?) — бандурист.
 Андрієнко Петро Павлович (1941) — український науковець та дипломат.
 Андрієнко Сергій Володимирович (1983—2014) — старший сержант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Андрієнко Тетяна Леонідівна (27 грудня 1938, м. Льгов Курської області, Східна Слобожанщина) (1992) — український ботанік, доктор біологічних наук
 Андрієнко Юрій Олександрович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрієнко Юрій Олександрович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Андрієнко-Данчук Павлина Тихонівна (1925) — український літературознавець, публіцист.
 Андрієнко-Нечитайло Михайло Федорович — український живописець і театральний художник, який працював у Франції.
 Чічка-Андрієнко Клим Андрійович (1888–1967), співак-тенор і педагог родом з Копичинець (Галичина).

Псевдо 
 «Андрієнко» — одне з псевдо діяча ОУН, командира УНС Олександра Луцького.
 «Андрієнко» — одне з псевдо начальника Військово-польової жандармерії УПА ВО-4 «Говерла», командира ТВ-24 «Маківка» Дмитра Вітовського.

Див. також 
 Андреєнко Кирило Леонідович (1988—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Джерела 
 Редько Ю. Словник сучасних українських прізвищ. — Львів, 2007. — Т. 1. — С. 7.
Українські прізвища